Тальманская расписка, тальманский лист — первичный учетный документ приема и сдачи грузов, оформляемый тальманом при погрузке/выгрузке судна в порту. Данный документ отражает количество и состояние выгруженного с судна и принятого портом груза. Записи в тальманскую расписку вносятся после подсчета поштучно и одновременного
осмотра грузовых мест и заверяются подписью тальмана.

Подсчёт груза при погрузке/выгрузке может производиться с двух сторон: со стороны судна и со стороны порта. При двустороннем тальманском счете тальманы судна и порта сверяют
записи и удостоверяют их подписью после каждого постропного или поштучного перемещения груза. По окончании смены или работы на судне тальман порта сдаёт расписку на грузовой склад, а тальман судна — лицу, ответственному за погрузку груза на судно (обычно помощнику капитана). На основании тальманской расписки составляется штурманская расписка и выписывается коносамент. При расхождении количества груза с данными, указанными в коносаменте, и ненадлежащем состоянии груза в соответствии с Правилами составления актов при морских перевозках грузов и багажа составляется акт-извещение. 

Реквизиты тальманской расписки:
 Наименование документа: Тальманская расписка.
 Номер документа
 Дата создания документа
 Наименование организации
 Текст: название судна; номер трюма; время работы; причал; склад; погрузочный ордер; наименование груза; количество мест; масса груза.
 Роспись тальманa.

Примечания

Литература 
 Прием и документальное оформление экспортных грузов в Российских портах

Внешнеэкономическая деятельность
Морские термины
Торговое мореплавание